Mycoleptodiscus är ett släkte av svampar. Mycoleptodiscus ingår i familjen Magnaporthaceae, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mycoleptodiscus